Джейсон Уотт (; родился 24 февраля 1970 года в Фредериксберге, Дания) — датский автогонщик.
 2-кратный призёр чемпионатов Международной Ф-3000.
 Чемпион DTC 2002 года.

Общая информация 
В последние годы Уотт участвует в специальной программе реабилитации ветеранов войн, имеющих после участия в боевых действиях ограничения двигательной активности из-за ампутации конечностей или травм спинного мозга.

Спортивная карьера 
Джейсон впервые сел за руль карта в 1987 году. Проведя пять лет в различных соревнованиях он в 1992 году перебирается в национальное первенство Формулы-Форд 1600. где в первой же гонке приезжает на подиум.

В 1993 году датчанин перебирается в Великобританию, где с самого низа пытается пройти местную пирамиду «формулического» автоспорта. Старты в местных гонках начинаются многообещающе: Уотт сходу выигрывает зимнее первенство Формулы-Vauxhall Lotus, а в следующие два года он записывает на свой счёт чемпионские титулы в британской Формуле-Форд и евросерии Формулы-Opel, а также победу в Фестивале Формулы-Форд.

Быстрого перехода хотя бы в Международную Формулу-3000 не получается и в 1996 году Джейсон пробует себя в гонках кузовной техники, проведя сезон в ITC. Год за рулём Alfa Romeo команды JAS Motorsport приносит множество сходов, но несколько раз датчанин всё же добирается до очковой зоны, а во второй гонке этапа на Сильверстоуне финиширует на подиуме, уступив только Габриэле Тарквини и Юрки Ярвилехто. Продолжить участие в чемпионате не удаётся — серия прекратила своё существование в конце сезона по организационным причинам.

В более мелкие туринговые серии Уотт переходить не решился, вернувшись в 1997 году в «формулические» серии: было найдено финансирование для участия в Международной Формуле-3000, где удалось купить место третьего пилота в команде Super Nova Racing. Датчанин быстро привыкает к новой технике и уже после нескольких тестовых сессий показывает стабильные результаты на уровне десятки быстрейших пилотов пелотона. Несколько сверхудачные гонок в конце сезона (включая дебютную победу в серии — в Спа-Франкоршам) поднимают его на третьей место в личном зачёте. В данной серии Джейсон проводит затем ещё два года, подтверждая свой пилотский уровень, однако так ни разу и не взяв титул. Попытки найти себе место в Формуле-1 также оканчиваются ничем.

Между сезонами 1999 и 2000 годов Джейсон попал в серьёзную мотоциклетную аварию, из-за которой его тело оказалось парализовано ниже груди. ДТП фактически закрыло ему карьеру в «формулическом» автоспорте, а в гонках кузовной техники он выступал на специально модифицированной технике. Гонщик, под которого нужно готовить специальную версию машины, оказался особо никому не нужен, но датчанин, не потеряв желание гонятся остался в спорте, перейдя в национальный туринг. Здесь, при поддержке Peugeot, он вскоре начинает показывать всё более конкурентоспособные результаты, выигрывая гонки, а в 2002 году став чемпионом серии.

Периодически меняя технику, Джейсон остаётся в серии до момента её объединения со шведским турингом, стабильно входя в число лидеров пелотона по скорости. В 2008 году датчанин организовал собственную команду Team Bygma. Сам Джейсон стал одним из её пилотов. В дальнейшем команда выступала во многих кузовных сериях, в том числе и в чемпионате мира. В 2010 году Уотт привёл машину своей команды к третьему месту в общем зачёте датского чемпионата.

В 2012 году, из различного рода разногласий среди организаторов скандинавских туринговых первенств, Уотт предпочитает закончить свою карьеру в серьёзном автоспорте, лишь время от времени выходя на старт в полулюбительском датском чемпионате на машинах класса «легенды».

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки на машинах с открытыми колёсами

Международная Формула-3000 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 

Картингисты
Родившиеся во Фредериксберге
Автогонщики Дании
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Британской Формулы-3000
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты DTM из Дании
Пилоты DTC
Чемпионы DTC
Пилоты WTCC из Дании